Castañer puede hacer referencia a lo siguiente:

Manuel Castañer, militar argentino.
Ramón Castañer Segura, pintor español.
Angelino Castañer, político y poeta español.
Castañer (empresa), empresa zapatera.